Maria Herrera Garcia (1967. július 15.–) mexikói nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Kína rendezte az I-ső., az 1991-es női labdarúgó-világbajnokságot a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek